Jorgen kan syfta på:
 Överste Jorgen – en seriefigur i Tintin
 Jorgen Von Strypgrepp – en fiktiv figur i tecknade TV-serien Fairly Odd Parents
 Jorgen – engelsk stavning för namnet Jörgen